River Axe ist der Name folgender Flüsse:

 River Axe (Lyme Bay), Fluss in den Grafschaften Devon, Dorset und Somerset, England
 River Axe (Bristolkanal), Fluss in South West England